Тре́кінський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Байтерецького району Західноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Трекіно.

Населення — 4571 особа (2009; 3589 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Байтерецького району